Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Worth () :
comté de Worth, situé dans l'État de Géorgie ;
comté de Worth, situé dans l'État de l'Iowa ;
comté de Worth, situé dans l'État du Missouri.

Voir aussi 
 .